Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Swedish Open 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl argentinský tenista Carlos Berlocq, který vypadl v semifinále se Joãem Sousou.

Soutěž dvouhry vyhrál nenasazený uruguayský hráč Pablo Cuevas, jenž ve finále zdolal portugalskou turnajovou pětku Joãa Sousu hladce ve dvou sadách . Na okruhu ATP Tour si tak Cuevas připsal premiérový singlový titul.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  David Ferrer (čtvrtfinále)
  Tommy Robredo (2. kolo)
  Fernando Verdasco (semifinále)
  Jerzy Janowicz (2. kolo, akreč)
  João Sousa (finále)
  Jérémy Chardy (1. kolo)
  Carlos Berlocq (semifinále)
  Pablo Carreño Busta (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Swedish Open
ATP World Tour 2014